Bendebka ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Bendebka (* 1976), algerischer Fußballspieler
 Sofiane Bendebka (* 1992), algerischer Fußballspieler